Der CONCACAF-Nations-Cup 1973 war die sechste Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 29. November bis 18. Dezember in Haiti statt. Gespielt wurde ausschließlich in der Hauptstadt Port-au-Prince im Stade Sylvio Cator. Die sechs Teilnehmer spielten wie in der Vergangenheit in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Erstmals galt das Turnier auch als Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft. Da die CONCACAF nur einen Startplatz erhielt, war nur der Turniersieger Haiti für die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland qualifiziert.

Qualifikation 
Die 14 gemeldeten Mannschaften wurden in vier Gruppen zu je zwei Teams und zwei Gruppen zu je drei Teams aufgeteilt. Die Mannschaften spielten gegeneinander mit Hin- und Rückspiel und der Gewinner jeder Gruppe qualifizierte sich für das Turnier.

Gruppe 1 

|}

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 
 Jamaika zog seine Bewerbung zurück, somit qualifizierten sich die  Niederländischen Antillen automatisch für das Turnier.

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Beide Heimspiele von Niederländisch-Guayana wurden als Auswärtsspiele durchgeführt.

|}

Das Turnier 

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1973 auf rsssf.com

Nations Cup 1973
Fußball (Haiti)
Fußballveranstaltung 1973
Port-au-Prince
Sportveranstaltung in Haiti